TV 3 kan syfta på:

Viasats multinationella varumärke TV3 som finns i flera versioner:
TV3 Danmark
TV3 Estland
TV3 Lettland
TV3 Litauen
TV3 Norge
TV3 Slovenien
TV3 Sverige
TV 3 (Finland) (1986–1992)
TV 3 (Ghana)
TV 3 (Irland)
TV 3 (Katalonien)
TV 3 (Malaysia)
TV 3 (Medford)
TV 3 (Nya Zeeland)
TV 3 (Washington)
TV3 (band)